Шолин — фамилия.

 Шолин, Игорь Николаевич (1985—2009) — украинский футболист.
 Шолин, Петер (1946—2017) — чехословацкий футболист.

 Шолина, Галина Семёновна (1918—2006) — украинская советская певица, заслуженная артистка УССР.